De 15 kilometer individueel voor vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 2014 vond plaats op 14 februari 2014 in het Laura langlauf & biatloncentrum in Krasnaja Poljana. Regerend olympisch kampioene was de Noorse Tora Berger.

Tijdschema

Uitslag

Bronvermelding 
  Uitslag

Vrouwen individueel